Bánffy Katalin (16. század) Batthyány Ferenc felesége
 Bánffy Katalin (1684–1734) Wesselényi István felesége
 Bánffy Katalin (?) Barcsay Mihály felesége
 Bánffy Katalin (1924) Bánffy Miklós leánya, apja hagyatékának gondozója